

Biologia 
 TxR – tioredoxina reduttasi

Codici 
 TXR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tanbar (Australia)
 txr – codice ISO 639-3 della lingua tartessica